Galienus Entringer ist der Name folgender Personen:

* Galienus Entringer (Publizist) (Anfang 16. Jahrhundert), deutscher Verfasser von Gedichten
 Galienus Entringer (Maler) (vor 1547–1579), deutscher Maler